Pseudoperitheca är ett släkte av svampar. Pseudoperitheca ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoperitheca